Иван Михайлович Козлов () — советский и российский спортсмен и тренер по самбо, заслуженный тренер РСФСР.

Биография 
Как спортсмен стал мастером спорта СССР, в качестве тренера подготовил первого в Тольятти мастера спорта по самбо Вениамина Инжуватова, и ещё 20 мастеров спорта, в том числе, вместе с Юрием Сенкевичем, трехкратного чемпиона мира по самбо Евгения Исаева. Принимая участие с 1996 г. в турнирах среди ветеранов, семь раз выигрывал звание чемпиона мира, девять раз — чемпиона России.

Судья международной категории по самбо, судил спартакиады народов СССР, чемпионаты Европы и мира.

Похоронен на кладбище села Подстёпки.

Примечания

Ссылки 
http://tltgorod.ru/news/theme-30/news-25093/

Тренеры Тольятти
Похороненные в Подстёпках